Гнедовский — русская фамилия; имеет женскую форму Гнедовская. Известные носители:

 Гнедовский, Борис Васильевич (1914—1998) — российский и советский архитектор.
 Гнедовский, Степан Ефимович (в монашестве Стефан; 1868—1931) — епископ Русской православной церкви, епископ Волоколамский, викарий Московской епархии.
 Гнедовский, Юрий Петрович (род. 1930) — российский и советский архитектор.